Le tournoi de tennis de Halle 2004 se tient du 7 au 14 juin. Il est remporté par le  mondial Roger Federer, sans perdre le moindre set.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 2004
Sport en Allemagne en 2004
Halle
Tennis en juin 2004